BeCo, een mixdrank van cola met Beerenburg;
Beco (motorfiets);
Beco (Ferreira do Zêzere), een plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere.